International Wrestling Association steht für:
 International Wrestling Association (Japan), eine in Japan beheimatete Wrestling-Promotion
 International Wrestling Association (Puerto Rico), eine in Puerto Rico beheimatete Wrestling-Organisation